Lycosidae , 1833 è una famiglia di ragni appartenente all'infraordine Araneomorphae.

Etimologia
Il nome deriva dal greco , lỳkos, cioè "lupo", a causa della loro robustezza, agilità, abilità nella caccia all'agguato, nonché per la vista acuta, e del suffisso -idae, che designa l'appartenenza ad una famiglia.

Caratteristiche
Noti comunemente come ragni-lupo, hanno struttura robusta, dimorfismo sessuale poco accentuato, lunghezza anche oltre i 7 centimetri. Gli ocelli sono otto e sistemati in tre file: la fila inferiore consiste di quattro piccoli occhi, la fila mediana due grandi occhi, ed è questa caratteristica macroscopica che li contraddistingue dai Pisauridae, ed infine la fila superiore che ha due occhi di grandezza media.
Oltre ad una vista acutissima, hanno anche una sensibilità tattile accentuata.

L'opistosoma è allungato, normalmente di lunghezza doppia del cefalotorace. Le zampe sono otto, suddivise in sette segmenti, al termine di ciascuno di esse vi è un piccolo artiglio.

Comportamento
Vivono in modo alquanto solitario e cacciano da soli o inseguendo la preda per brevi tratti o, soprattutto, tendendo agguati. Sono gli unici ragni a portare con sé le loro uova in un sacco ovigero posto sull'addome e ben legato alle filiere; nonostante questo ingombro riescono a cacciare ugualmente. Altrettanto uniche sono le prime cure parentali che ricevono: appena nati rimangono in massa avvinghiati all'addome della madre e alcuni sulle sue zampe.

Uscendo di notte con una pila è possibile scorgerli nel buio in quanto i loro occhi riflettono ottimamente la luce. Il loro tipo di caccia fa sì che abbiano una colorazione alquanto mimetica e con colori poco vivaci.

Habitat 
Questi ragni si rinvengono in molti tipi di habitat: da quelli litoranei a quelli entroterra. Questi includono terreno boscoso, foresta litoranea e bagnata, prati alpini e giardini suburbani. Si disperdono per via aerea e questo ha fatto in modo da renderli molto adattabili. Anche la natura vagabonda di molte specie ha contribuito ad una diffusione pressoché mondiale. Solo alcune specie costruiscono cunicoli con o senza porta-trappola, come i ragni della famiglia Liphistiidae o Ctenizidae.

Distribuzione
La famiglia ha distribuzione pressoché cosmopolita. Il genere Hogna, diffuso soprattutto negli USA, vanta le dimensioni maggiori: i soli cefalotorace ed addome superano la lunghezza di un grosso pollice umano.

Tossicità

Se provocati in continuazione o irritati possono dare morsi difensivi e in alcuni casi occorre ricorrere a cure mediche. Sintomi del loro morso velenoso sono gonfiore, lievi dolori localizzati, prurito intenso e diarrea fulminante. Sebbene di solito vengano considerati innocui per gli esseri umani, il morso di alcune specie può essere doloroso. In passato si sono avute notizie di morsi mortali; questi sembrano però in parte da attribuire ad altri ragni più velenosi, o ad infezioni sopraggiunte posteriormente per morsi non curati.

Tassonomia
Attualmente, a novembre 2021, si compone di 126 generi e  specie.
La suddivisione in sottofamiglie ha subito dei cambiamenti a seguito di un lavoro di Piacentini e Ramirez del 2019, che ha riconosciuto valide le seguenti 10 sottofamiglie: Allocosinae, Artoriinae, Evippinae, Hippasinae, Lycosinae, Pardosinae, Sosippinae, Tricassinae, Venoniinae e Zoicinae.

Cladogramma
A seguito di analisi filogenetiche molecolari effettuate su campioni di DNA, è stato possibile ricostruire con buona approssimazione le relazioni fra le sottofamiglie. Il seguente cladogramma illustra la posizione filogenetica delle sottofamiglie all'interno della famiglia del ragno lupo:

Generi
A seguire l'elenco dei generi delle Lycosidae e le sottofamiglie di appartenenza:
 Allocosinae , 1986
 Allocosa , 1900 - pressoché cosmopolita
 Gnatholycosa , 1940 - Argentina
 Artoriinae , 2007
 Anoteropsis , 1878 - Nuova Zelanda, Nuova Guinea
 Artoria , 1877 - Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Congo, Filippine, isole Samoa
 Artoriopsis , 2007 - Australia
 Diahogna , 1960 - Nuovo Galles del Sud, Territorio del Nord, Australia meridionale, Tasmania, Nuova Caledonia
 Kangarosa , 2010 - Queensland, Nuovo Galles del Sud, Victoria, Tasmania
 Lobizon , 2009 - Argentina
 Lycosella , 1890 - Sumatra, Isole Hawaii
 Navira , 2009 - Argentina
 Notocosa , 2002 - Nuova Zelanda
 Sinartoria  - Cina
 Syroloma , 1900 - Isole Hawaii
 Tetralycosa , 1960 - Australia meridionale, occidentale, Tasmania
 Evippinae , 1985
 Evippa , 1882 - Africa, Asia
 Evippomma , 1959 - Africa centrale, orientale e meridionale, India
 Proevippa , 1903 - Sudafrica, Namibia, Congo
 Pseudevippa , 1910 - Namibia
 Xerolycosa , 1908 - Regione paleartica, Congo, Zanzibar
 Zenonina , 1898 - Etiopia, Sudafrica, Namibia, Angola
 Hippasinae , 1885
 Hippasa , 1885 - Africa, Asia
 Lycosinae , 1833
 Adelocosa , 1973 - Isole Hawaii
 Alopecosa , 1885 - pressoché cosmopolita
 Anomalomma , 1890 - Pakistan, Giava, Zimbabwe
 Arctosippa , 1960 - Perù
 Arctosomma , 1960 - Etiopia
 Auloniella , 1960 - Tanzania
 Birabenia , 1941 - Argentina
 Bogdocosa , 2008 - Russia
 Brevilabus , 1908 - Costa d'Avorio, Senegal, Etiopia
 Camptocosa , 2005 - USA, Messico
 Costacosa , 2013 - Australia occidentale
 Crocodilosa , 1947 - India, Egitto, Africa orientale, Myanmar
 Cynosa , 1933 - Africa settentrionale
 Dejerosa , 1960 - Mozambico
 Deliriosa , 2009 - Ucraina
 Dingosa , 1955 - Australia meridionale, Perù, Brasile
 Dolocosa , 1960 - Isola di Sant'Elena
 Edenticosa , 1960 - Isola di Bioko
 Geolycosa , 1904 - Iran, Etiopia, Congo, Paraguay, Argentina, USA, Camerun, Angola
 Gladicosa , 1987 - USA, Canada
 Halocosa  - Ucraina, Russia (Russia europea, Caucaso, Siberia occidentale), Azerbaigian, Iran, Kazakistan, Asia centrale, Cina
 Hesperocosa , 1937 - USA
 Hoggicosa , 1960 - Australia
 Hogna , 1885 - cosmopolita
 Hognoides , 1960 - Tanzania, Madagascar
 Hyaenosa , 1940 - Africa settentrionale, Asia centrale, Etiopia, Ruanda
 Karakumosa  - Kazakistan, Afghanistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirghizistan
 Knoelle , 2006 - Australia
 Loculla , 1910 - São Tomé, Tanzania, Congo, Iran
 Lycosa , 1804 - cosmopolita
 Mainosa , 2006 - Australia occidentale e meridionale
 Malimbosa , 1960 - Africa occidentale
 Megarctosa , 1948 - Africa settentrionale, Camerun, Afghanistan, Mongolia, Grecia, Etiopia
 Molitorosa , 1960 - Brasile
 Mustelicosa , 1960 - Russia, Ucraina, Turkmenistan, Mongolia, Cina
 Nukuhiva , 1935 - isola Marchesi
 Oculicosa , 1993 - Kazakistan
 Ocyale , 1826 - Africa centrale e meridionale, Perù, Pakistan, India
 Orinocosa , 1916 - Africa meridionale, Egitto, Costa d'Avorio, Paraguay, Iran, Perù, Argentina, Nuovo Galles del Sud
 Ovia , 2017 - India, Cina, Taiwan
 Paratrochosina , 1960 - Argentina, Russia, Canada, Alaska
 Pardosella , 1939 - Etiopia, Tanzania
 Pavocosa , 1960 - Brasile, Argentina, Thailandia, Isole Caroline
 Portacosa  - Australia (genere monospecifico)
 Prolycosides , 1942 - Argentina
 Rabidosa , 1960 - America settentrionale
 Schizocosa , 1904 - cosmopolita, ad eccezione dell'Oceania
 Serratacosa  - Himalaya (Cina, India, Bhutan)
 Tapetosa , 2009 - Australia occidentale
 Tasmanicosa , 1959 - Australia, Tasmania
 Tigrosa , 2012 - USA, Canada
 Trochosa , 1847 - cosmopolita
 Tuberculosa , 2006 - Queensland, Territorio del Nord
 Varacosa , 1942 - USA, Canada, Messico
 Venator , 1900 - Victoria (Australia)
 Venatrix , 1960 - Australia, Tasmania, Filippine, Micronesia
 Vesubia , 1910 - Italia, Polinesia, Russia, Turkmenistan
 Zyuzicosa , 2010 - Asia centrale (Uzbekistan, Afghanistan, Kazakistan, Tagikistan)
 Pardosinae 
 Acantholycosa , 1908 - Russia, Kazakistan, Regione paleartica, USA, Canada
 Algidus , 1898 - Venezuela
 Artoriellula , 1960 - Sudafrica, Celebes
 Bristowiella , 1980 - Isole Comore, Isole Seychelles, Isola di Aldabra
 Caspicosa , 2007 - Russia, Kazakistan
 Draposa , 2010 - Asia sudorientale, India, Cina
 Dzhungarocosa  - Kazakistan
 Foveosa , 2007 - Africa
 Gulocosa , 2015 - Russia
 Melecosa , 2015 - Kazakhstan, Kirghizistan, Cina
 Mongolicosa , 2004 - Mongolia, Russia, Cina
 Pardosa , 1847 - cosmopolita
 Pyrenecosa , 2004 - Francia, Spagna, Svizzera, Andorra
 Sibirocosa , 2004 - Russia, Kazakistan, Kyrgyzstan, Cina
 Wadicosa , 1985 - Regione paleartica
 Sosippinae , 1986
 Aglaoctenus , 1905 - dalla Colombia all'Argentina
 Diapontia , 1876 - Argentina, Perù, Brasile, Uruguay
 Hygrolycosa , 1908 - Regione paleartica
 Hippasella , 1944 - Perù, Bolivia, Argentina
 Melocosa , 1937 - USA, Canada, Alaska, Brasile
 Sosippus , 1888 - Americhe
 Tricassinae , 1993
 Arctosa , 1847 - cosmopolita
 Tricassa , 1910 - Namibia, Sudafrica, Madagascar
 Venoniinae , 1979
 Allotrochosina , 1960 - Australia occidentale, Nuovo Galles del Sud, Nuova Zelanda
 Anomalosa , 1960 - Queensland, Nuovo Galles del Sud, Victoria
 Aulonia , 1847 - Regione paleartica
 Passiena , 1890 - Camerun, Sudafrica, Malaysia, Thailandia, Borneo
 Satta , 1979 - Nuova Guinea
 Trabeops , 1959 - USA, Canada
 Trebacosa , 1981 - Francia, Ungheria, USA, Canada
 Venonia , 1894 - Nuova Guinea, Singapore, Celebes, Malaysia, Territorio del Nord, Filippine
 Zoicinae , 1979
 Agalenocosa , 1944 - Argentina, Guyana, Queensland, Messico
 Amblyothele , 1910 - Africa occidentale, centrale e meridionale
 Dorjulopirata , 1997 - Bhutan
 Katableps , 2011 - Madagascar
 Lysania , 1890 - Malaysia, Borneo
 Margonia , 1983 - India
 Pirata , 1833 - cosmopolita, ad eccezione dell'Oceania
 Piratula , 1960 - regione olartica
 Pterartoria , 1903 - Sudafrica, Celebes
 Shapna , 1983 - India
 Trabea , 1876 - Africa centrale e meridionale, Spagna, Marocco, Algeria, Europa meridionale
 Zantheres , 1887 - Myanmar
 Zoica , 1898 - Nuova Guinea, India, Bhutan, Australia occidentale, Sri Lanka
incertae sedis
 Donacosa , 1991 - Spagna
 Minicosa , 2007 - Sudafrica
 Phonophilus , 1831 - Libia

Generi trasferiti o sinonimizzati
Caporiaccosa ; trasferito al genere Trochosa  con la denominazione Trochosa arctosaeformis e poi posta in sinonimia con Trochosa urbana 
Piratosa ; sinonimo di Trochosa 
Pterartoriola ; sinonimo di Pterartoria 
Trochosippa ; sinonimo di Trochosa

Note

Bibliografia

Voci correlate 
Generi di Lycosidae
Specie di Lycosidae
Famiglie di Araneae

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 .
 

Araneomorphae
 
Taxa classificati da Carl Jacob Sundevall